As provas de arco recurvo individual masculino do tiro com arco nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foram disputadas entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro no The Royal Artillery Barracks, em Londres. Participaram desta prova atletas cadeirantes na classe W1/W2 e deficientes ambulantes, no evento em pé.

Medalhistas

Classe ST (em pé)

Classe W1/W2

Em pé

Fase de qualificação

Fase eliminatória

Seção 1
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=180
| RD1-seed03=17
| RD1-team03={{flagIPCathlete2|Zafer Korkmaz|TUR|Verão de 2012}}
| RD1-score03=6| RD1-seed04=16
| RD1-team04=
| RD1-score04=0
| RD1-seed05=9
| RD1-team05=
| RD2-score02=6| RD2-seed03=9
| RD2-team03=
| RD3-score02=6}}

Seção 2
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=180
| RD1-seed03=21
| RD1-team03=
| RD1-score03=0
| RD1-seed04=12
| RD1-team04=
| RD1-score05=6'''
| RD1-seed06=20
| RD1-team06=
| RD1-score06=5
| RD2-seed01=5
| RD2-team01={{flagIPCathlete2|Mikhail Oyun|RUS|Verão de 2012}}
| RD2-score01=7'''
| RD2-seed02=12
| RD2-team02=
| RD2-score02=1
| RD2-seed03=13
| RD2-team03={{flagIPCathlete2|Yuriy Kopiy|UKR|Verão de 2012}}
| RD2-score03=6'''
| RD2-seed04=4
| RD2-team04=
| RD2-score04=5
| RD3-seed01=5
| RD3-team01=

Seção 3
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=180
| RD1-seed03=19
| RD1-team03={{flagIPCathlete2|Oğuzhan Polat|TUR|Verão de 2012}}
| RD1-score03=6'''
| RD1-seed04=14
| RD1-team04=
| RD1-score04=2
| RD1-seed05=11
| RD1-team05={{flagIPCathlete2|Eric Bennett|USA|Verão de 2012}}
| RD1-score05=6'''
| RD1-seed06=22
| RD1-team06=
| RD1-score06=2
| RD2-seed01=3
| RD2-team01=
| RD2-score01=4
| RD2-seed02=19
| RD2-team02={{flagIPCathlete2|Oğuzhan Polat|TUR|Verão de 2012}}
| RD2-score02=6'''
| RD2-seed03=11
| RD2-team03={{flagIPCathlete2|Eric Bennett|USA|Verão de 2012}}
| RD2-score03=6'''
| RD2-seed04=6
| RD2-team04=
| RD2-score04=5
| RD3-seed01=19
| RD3-team01=
| RD3-score01=3
| RD3-seed02=11
| RD3-team02=

Seção 4
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=180
| RD1-seed03=23
| RD1-team03={{flagIPCathlete2|Roman Chayka|UKR|Verão de 2012}}
| RD1-score03=6'''
| RD1-seed04=10
| RD1-team04=
| RD1-score04=4
| RD1-seed05=15
| RD1-team05={{flagIPCathlete2|Kim Suk-Ho|KOR|Verão de 2012}}
| RD1-score05=6'''
| RD1-seed06=18
| RD1-team06=
| RD1-score06=2
| RD2-seed01=7
| RD2-team01=
| RD2-score01=3
| RD2-seed02=23
| RD2-team02={{flagIPCathlete2|Roman Chayka|UKR|Verão de 2012}}
| RD2-score02=7'''
| RD2-seed03=15
| RD2-team03=
| RD2-score03=4
| RD2-seed04=2
| RD2-team04={{flagIPCathlete2|Timur Tuchinov|RUS|Verão de 2012}}
| RD2-score04=6'''
| RD3-seed01=23
| RD3-team01=
| RD3-score01=0
| RD3-seed02=2
| RD3-team02=

Fase final
{{8TeamBracket-with third
| RD1=Quartas de final
| RD2=Semifinais
| RD3=Final
| Consol=Disputa pelo bronze
| score-width=15
| team-width=180
| RD1-seed1=17
| RD1-team1=
| RD1-score1=4
| RD1-seed2=9
| RD1-team2={{flagIPCathlete2|Oleg Shestakov|RUS|Verão de 2012}}
| RD1-score2=6'''
| RD1-seed3=5
| RD1-team3={{flagIPCathlete2|Mikhail Oyun|RUS|Verão de 2012}}
| RD1-score3=6'''
| RD1-seed4=13
| RD1-team4=
| RD1-score4=2
| RD1-seed5=19
| RD1-team5=
| RD1-score5=3
| RD1-seed6=11
| RD1-team6={{flagIPCathlete2|Eric Bennett|USA|Verão de 2012}}
| RD1-score6=7'''
| RD1-seed7=23
| RD1-team7=
| RD1-score7=0
| RD1-seed8=2
| RD1-team8={{flagIPCathlete2|Timur Tuchinov|RUS|Verão de 2012}}
| RD1-score8=6'''
| RD2-seed1=9
| RD2-team1={{flagIPCathlete2|Oleg Shestakov|RUS|Verão de 2012}}
| RD2-score1=6'''
| RD2-seed2=5
| RD2-team2=
| RD2-score2=2
| RD2-seed3=11
| RD2-team3=
| RD2-score3=2
| RD2-seed4=2
| RD2-team4={{flagIPCathlete2|Timur Tuchinov|RUS|Verão de 2012}}
| RD2-score4=6'''
| RD4-seed1=5
| RD4-team1={{flagIPCathlete2|Mikhail Oyun|RUS|Verão de 2012}}
| RD4-score1=6'''
| RD4-seed2=11
| RD4-team2=
| RD4-score2=0
| RD3-seed1=9
| RD3-team1=
| RD3-score1=3
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

W1/W2

Fase de qualificação

Fase eliminatória

Seção 1
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=225
| RD1-seed03=17
| RD1-team03={{flagIPCathlete2|Mustafa Demir|TUR|Verão de 2012}}
| RD1-score03=6'''
| RD1-seed04=16
| RD1-team04=
| RD1-score04=4
| RD1-seed05=9
| RD1-team05={{flagIPCathlete2|Paul Browne|GBR|Verão de 2012}}
| RD1-score05=6'''
| RD1-seed06=24
| RD1-team06=
| RD1-score06=0
| RD2-seed01=1
| RD2-team01={{flagIPCathlete2|Tseng Lung-hui|TPE|Verão de 2012}}
| RD2-score01=6'''
| RD2-seed02=17
| RD2-team02=
| RD2-score02=2
| RD2-seed03=9
| RD2-team03={{flagIPCathlete2|Paul Browne|GBR|Verão de 2012}}
| RD2-score03=6'''
| RD2-seed04=8
| RD2-team04=
| RD2-score04=4
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Seção 2
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=Tseng Lung-hui
| RD1-seed03=21
| RD1-team03=
| RD1-score03=0
| RD1-seed04=12
| RD1-team04={{flagIPCathlete2|Maik Szarszewski|GER|Verão de 2012}}
| RD1-score04=6'''
| RD1-seed05=13
| RD1-team05=
| RD1-score05=0
| RD1-seed06=20
| RD1-team06={{flagIPCathlete2|Russell Wolfe|USA|Verão de 2012}}
| RD1-score06=6'''
| RD2-seed01=5
| RD2-team01={{flagIPCathlete2|Lee Myeong-Gu|KOR|Verão de 2012}}
| RD2-score01=6'''
| RD2-seed02=12
| RD2-team02=
| RD2-score02=0
| RD2-seed03=20
| RD2-team03=
| RD2-score03=0
| RD2-seed04=4
| RD2-team04={{flagIPCathlete2|Oscar De Pellegrin|ITA|Verão de 2012}}
| RD2-score04=6'''
| RD3-seed01=5
| RD3-team01=
| RD3-score01=4
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=

Seção 3
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=225
| RD1-seed03=19
| RD1-team03={{flagIPCathlete2|Hasihin Sanawi|MAS|Verão de 2012}}
| RD1-score03=6'''
| RD1-seed04=14
| RD1-team04=
| RD1-score04=2
| RD1-seed05=11
| RD1-team05={{flagIPCathlete2|José Marín Rodríguez|ESP|Verão de 2012}}
| RD1-score05=6'''
| RD1-seed06=22
| RD1-team06=
| RD1-score06=0
| RD2-seed01=3
| RD2-team01=
| RD2-score01=5
| RD2-seed02=19
| RD2-team02={{flagIPCathlete2|Hasihin Sanawi|MAS|Verão de 2012}}
| RD2-score02=6'''
| RD2-seed03=11
| RD2-team03=
| RD2-score03=2
| RD2-seed04=6
| RD2-team04={{flagIPCathlete2|Jung Young-Joo|KOR|Verão de 2012}}
| RD2-score04=6'''
| RD3-seed01=19
| RD3-team01=

Seção 4
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=225
| RD1-seed03=23
| RD1-team03=
| RD1-score03=2
| RD1-seed04=10
| RD1-team04={{flagIPCathlete2|Ozgur Ozen|TUR|Verão de 2012}}
| RD1-score04=6'''
| RD1-seed05=15
| RD1-team05=
| RD1-score05=3
| RD1-seed06=18
| RD1-team06={{flagIPCathlete2|Taras Chopyk|UKR|Verão de 2012}}
| RD1-score06=7'''
| RD2-seed01=7
| RD2-team01={{flagIPCathlete2|Roham Shahabipour|IRI|Verão de 2012}}
| RD2-score01=6'''
| RD2-seed02=10
| RD2-team02=
| RD2-score02=0
| RD2-seed03=18
| RD2-team03=
| RD2-score03=1
| RD2-seed04=2
| RD2-team04={{flagIPCathlete2|Ebrahim Ranjbarkivaj|IRI|Verão de 2012}}
| RD2-score04=7'''
| RD3-seed01=7
| RD3-team01=
| RD3-score01=1
| RD3-seed02=2
| RD3-team02=

Fase final
{{8TeamBracket-with third
| RD1=Quartas de final
| RD2=Semifinais
| RD3=Final
| Consol=Disputa pelo bronze
| score-width=15
| team-width=225
| RD1-seed1=1
| RD1-team1={{flagIPCathlete2|Tseng Lung-hui|TPE|Verão de 2012}}
| RD1-score1=6'''
| RD1-seed2=9
| RD1-team2=
| RD1-score2=4
| RD1-seed3=5
| RD1-team3=
| RD1-score3=4
| RD1-seed4=4
| RD1-team4={{flagIPCathlete2|Oscar De Pellegrin|ITA|Verão de 2012}}
| RD1-score4=6'''
| RD1-seed5=19
| RD1-team5={{flagIPCathlete2|Hasihin Sanawi|MAS|Verão de 2012}}
| RD1-score5=6'''
| RD1-seed6=6
| RD1-team6=
| RD1-score6=4
| RD1-seed7=7
| RD1-team7=
| RD1-score7=1
| RD1-seed8=2
| RD1-team8={{flagIPCathlete2|Ebrahim Ranjbarkivaj|IRI|Verão de 2012}}
| RD1-score8=7'''
| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD2-score1=3
| RD2-seed2=4
| RD2-team2={{flagIPCathlete2|Oscar De Pellegrin|ITA|Verão de 2012}}
| RD2-score2=7'''
| RD2-seed3=19
| RD2-team3={{flagIPCathlete2|Hasihin Sanawi|MAS|Verão de 2012}}
| RD2-score3=6'''
| RD2-seed4=2
| RD2-team4=
| RD2-score4=5
| RD4-seed1=1
| RD4-team1={{flagIPCathlete2|Tseng Lung-hui|TPE|Verão de 2012}}
| RD4-score1=7'''
| RD4-seed2=2
| RD4-team2=
| RD4-score2=3
| RD3-seed1=4
| RD3-team1=

Ligações externas
 

Eventos do tiro nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012